Путник:
 Путник — странник; тот, кто находится в пути; идёт или едет куда-либо.

Фамилии

Техника 
 Путник-10 — модуль сопровождения, путевая машина (турный вагон)

См. также 
 Путники